Ternillo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Chondrilla juncea; o
 El nombre común de la planta Sonchus oleraceus.